Casa de Azulejo - na cidade brasileira de Salvador
 Casa dos Azulejos (Amarante) - no estado do Piauí
 Casa dos Azulejos (São Pedro da Aldeia) - no estado do Rio de Janeiro
Ou ainda:
 Casa da Frontaria Azulejada - na cidade brasileira de Santos

Veja também 
 Palácio dos Azulejos - na cidade brasileira de Campinas
 Pavilhão Azulejado - na Turquia
 Sobrado Azulejado - na cidade brasileira de Salvador

Desambiguação